Двужно () — название двух сёл в Польше.
 Двужно — село в гмине Гурово-Илавецке Бартошицкого повета Варминьско-Мазурского воеводства.
 Двужно — село в гмине Мщонув Жирардувского повета Мазовецкого воеводства.